Càceres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Provincia de Cáceres, provins, Extremadura, 
 Cáceres, provinshuvudstad, Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar